Deux fronts militaires en Europe portent le nom de front de l'Est ou de front oriental :
 le front de l'Est pendant la Première Guerre mondiale ;
 le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Le Front de l'Est est une coalition de groupes rebelles originaire du Soudan.
 Front de l’Est ( en version originale) est un jeu vidéo de type  publié en 1997.

Voir aussi